Редько Анатолій Петрович (1926—1990) — радянський воєначальник, генерал-лейтенант.
 Редько Віталій Олександрович (* 1949) — український диригент, заслужений діяч мистецтв України.
 Редько Володимир Миколайович — генеральний директор ЗАТ «Агроресурс», заслужений машинобудівник України, почесний громадянин Рівного.
 Редько Володимир Никифорович (нар. 1937) — академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
 Редько Климент Миколайович (1897—1956) — радянський художник-авангардист.
 Редько Олексій Кирсанович (1948—2016) — український скульптор.
 Редько Радіон Романович (* 1995) — український вершник, що спеціалізується на змаганнях з конкуру.
 Редько Федір Андрійович (1905—1981) — міністр освіти УРСР в 1939-40 роках.
 Редько Юліан Константинович (1905—1993) — український мовознавець, доктор філологічних наук.

Див. також 
 Редька
Українські прізвища